Ama-no-uki-hashi (天の浮橋 'el pont flotant del cel'): Pont que comunica el Takamagahara, on hi ha la cort celestial, amb la terra. Des d'aquest lloc Izanami i Izanagi van crear el món a partir del mar oliós. S'interpreta en alguns casos com l'arc de Sant Martí, que, com a la mitologia nòrdica, connecta el cel amb la terra.

Referències 
 Encyclopedia of Imaginary and Mythical Places per Theresa Bane. Editor: McFarland, 2014 ISBN 0786478489, ISBN 9780786478484

Mitologia japonesa